Кано́пус:

 Канопус (α Киля) — вторая по яркости звезда после Сириуса.
 Канопус-В — российский спутник дистанционного зондирования Земли.
 Канопус — древнеегипетский город.
 Канопус (Каноп) — в мифологии Гомера кормчий царя Менелая.
 Канопус — кодовое название испытаний французского термоядерного оружия, проведённых в 1968 году на атолле Фангатауфа в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия).
 Канопус в Аргосе — серия фантастических книг.

 HMS Canopus — название двух британских кораблей.
 Canopus Edius — видеоредактор.

См. также 
 Каноп